Le Barbion de Makawa (Pogoniulus makawai) est une espèce d'oiseaux de la famille des Lybiidae.

Répartition 
Cette espèce est endémique de Zambie.

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Lybiidae
Faune endémique de Zambie